Satir bzw. Satır ist der Familienname folgender Personen:
 Kemal Satır (1911–1991), türkischer Politiker
 Virginia Satir (1916–1988), US-amerikanische Pionierin der Familientherapie

SATIR steht als Abkürzung für:
 SATIR, System zur Auswertung taktischer Informationen auf Rechnerschiffen, ein Führungssystem der Deutschen Marine

Siehe auch:
 Satyr (Begriffsklärung)

SATIR